— японская фамилия. Известные носители:
 Икэда, Киёси (1885—1966) — японский государственный деятель.
 Икэда Кикунаэ (1864—1936) — японский химик.
 Икэда, Коки (род. 1998) — японский легкоатлет, олимпийский призёр.
 Икэда, Масако (род. 1939) — японская сэйю.
 Икэда, Масатоси Гюндюз (1926—2003) — турецкий математик японского происхождения.
 Икэда, Масуо (1934—1997) — японский живописец, гравёр, иллюстратор, также скульптор, керамист, писатель и режиссёр.
 Икэда, Мицуо (1935—2002) — японский борец вольного стиля, олимпийский чемпион.
 Икэда, Риёко (род. 1947) — японская мангака, заложившая основы современной сёдзё-манги (манги для девушек).
 Икэда, Синъя (род. 1969) — японский сценарист.
 Икэда, Сюити (род. 1949) — японский сэйю.
 Икэда, Тосихару (1951—2010) — японский режиссёр и сценарист.
 Икэда, Хаято (1899—1965) — японский политик, премьер-министр Японии в 1960—1964 годах.
 Икэда, Хидэо (1880—1954) — японский государственный деятель.
 Икэда, Хироми (род. 1968) — японская футболистка, защитник.
 Икэда, Юкихико (1937—2004) — японский политик, министр иностранных дел Японии в 1996—1997 годах.

См. также